Collegio elettorale di Domodossola – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Domodossola – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Domodossola I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Domodossola II – collegio elettorale del Regno di Sardegna